Župnija Trbovlje - Sv. Martin je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Laško škofije Celje.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Martina.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savskega naddekanata škofije Maribor.

Cerkve 
 Cerkev sv. Martina, Trbovlje, župnijska cerkev
 Cerkev sv. Miklavža, Loke
 Cerkev sv. Katarine, Čeče
 Cerkev sv. Marka, Ostenk

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

Trbovlje - Sv. Martin
Dekanija Laško
Ustanove v Trbovljah